Бака — прізвище.

Відомі носії 
 Бака Володимир Петрович
 Бака Михайло Макарович
 Джо Бака

Див. також 
 Бака (округ, Колорадо)
 Бака (мова)
Прізвища